Herzliches Beileid – film del 1966 diretto da Franz Peter Wirth
Herzliches Beileid – film del 1970 diretto da Hermann Kutscher